Runda de calificare a Cupei Davis 2022 va avea loc în perioada 4-5 martie 2022. Cele 12 echipe câștigătoare ale acestei runde se vor califica pentru finala Cupei Davis 2022, în timp ce echipele învinse se vor califica în Grupa I Mondială a Cupei Davis 2022.

Echipe
Douăzeci și patru de echipe vor juca pentru douăsprezece locuri în finală, în serii decise acasă și în deplasare.

Douăzeci și șase de echipe sunt eligibile:
 16 echipe care s-au clasat pe locurile 3-18 în faza finală anterioară
 8 echipe câștigătoare din Grupa Mondială I
 2 echipe câștigătoare din turul de calificare al Grupei Mondiale I

Dintre echipele eligibile, Serbia și Regatul Unit au fost invitate direct în Finală, restul de 24 de echipe concurând în runda de calificare.

''#: Clasamentul națiunilor la 20 septembrie 2021.

Echipe calificate

  (#1)
  (#3)
  (#4)
  (#5)
  (#6)
  (#8)
  (#9)
  (#11)
  (#12)
  (#14)
  (#15)
  (#16)
 
  (#17)
  (#18)
  (#19)
  (#20)
  (#23)
  (#24)
  (#26)
  (#27)
  (#29)
  (#32)
  (#41)
  (#44)

Sumar rezultate

Rezultate runda de calificare

Franța vs. Ecuador

Spania vs. România

Finlanda vs. Belgia

Statele Unite vs. Columbia

Țările de Jos vs. Canada

Brazilia vs. Germania

Slovacia vs. Italia

Australia vs. Ungaria

Norvegia vs. Kazakhstan

Suedia vs. Japonia

Argentina vs. Republica Cehă

Coreea de Sud vs. Austria

Note

Cupa Davis 2022